

Codici 
 A54 – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Ostroróg
 A54 – negli scacchi, codice ECO di alcune varianti della difesa vecchia indiana

Strade 
 A54 – autostrada italiana (Tangenziale di Pavia)
 A54 – autostrada belga Nivelles – Charleroi
 A54 – autostrada francese Nîmes – Salon-de-Provence